Osoby o nazwisku Żeromski:
 Kazimierz Chwalibóg Żeromski (zm. 1662) – stolnik wileński, starosta opęski i ciecierki, marszałek konfederacji wojsk litewskich
 Stefan Żeromski (ur. 1864, zm. 1925) – polski pisarz
 Stefan Żeromski (ur. 1954, zm. 2004) – polski żużlowiec

Inne:
 Żeromski – polski herb szlachecki